Der Coupe d’Europe 1985/86 ist ein Dreiband-Mannschaftsturnier im Karambolagebillardsport. Die 28. Auflage fand vom . bis zum 8. Juni 1986 in Helsingborg statt.

Turniermodus 
Gespielt wurde eine Finalrunde mit fünf Mannschaften.

Geschichte 
Zum 10. Mal gewann mit dem B.C. Royal Mechelen eine belgische Mannschaft den Coupe d’Europe  vor København’s B.K. und Titelverteidiger B.K. Borgen Helsingborg.

Vor-Qualifikationsspiele für die Endrunde in Helsingborg

Qualifikationsspiel für die Endrunde in Helsingborg

Finalrunde in Helsingborg

Abschlusstabelle 1985/86

Einzelnachweise 

1986
Coupe dEurope 1985/86
Billardturnier in Helsingborg